Масовка (мітинг) — таємні революційні сходини, мітинг
 Масовка (товари) — вироби, товари масового попиту 
 Масовка (кіно) — люди для масових сцен (у кіно чи театрі)
 Масовка (телесеріал) — британський комедійний телесеріал.